Саксонія в різні етапи своєї історії мала різні статуси і географічне положення.

 Верхня Саксонія 
  Королівство Саксонія — в 1806–1918 роках.
 Вільна держава Саксонія — з 1918 року по 1933 і з 1990 по теперішній час. Після другої світової війни до 1952 року називалася «Земля Саксонія».

Нижня Саксонія
  Герцогство Саксонія — до 1180 року.
 Пфальцграфство Саксонія — до 1356 року.
 Нижня Саксонія — земля Німеччини з 1947 року по теперішній час.

Саксонія-Ангальт
 Провінція Саксонія — провінція Пруссії в 1816–1945 роках.
 Саксонія-Ангальт — федеральна земля Німеччини з 1990 року по теперішній час.

Саксонія, Тюрингія, Саксонія-Ангальт
 курфюрство Саксонія — з 1356 до 1806 року.

Інші значення 
Іменем «Саксонія» були названі:
 Саксонія (паровоз) — перший німецький паровоз.
 Саксонія (корабель) — військовий корабель.
 Саксонія (алегорія) — алегоричний образ Саксонії

Див. також 
 Саксен